До списку лускокрилих Молдови віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Молдові.

Згідно з останніми оцінками, існує 851 вид лускокрилих, що зустрічаються на території Молдови.

Денні метелики

Hespeiriidae
Erynnis tages 
Carcharodus alceae 
Carcharodus lavatherae 
Carcharodus floccifera 
Hesperia comma 
Pyrgus carthami 
Pyrgus sidae 
Pyrgus malvae

Lycaenidae
Aricia agestis 
Callophrys rubi 
Celastrina argiolus 
Cupido argiades 
Cupido minimus 
Glaucopsyche alexis 
Lycaena dispar 
Lycaena phlaeas 
Maculinea arion 
Neozephyrus quercus 
Plebeius argus 
Plebeius argyrognomon 
Plebeius idas 
Polyommatus amandus 
Polyommatus bellargus 
Polyommatus coridon 
Polyommatus daphnis 
Polyommatus icarus 
Polyommatus semiargus 
Satyrium acaciae 
Satyrium ilicis 
Satyrium pruni 
Satyrium spini 
Satyrium w-album 
Thecla betulae 
Tomares nogelii

Nymphalidae
Aglais urticae 
Apatura ilia 
Apatura metis 
Aphantopus hyperantus 
Araschnia levana 
Argynnis aglaja 
Argynnis pandora 
Argynnis paphia 
Boloria aquilonaris 
Boloria dia 
Coenonympha arcania 
Coenonympha glycerion 
Coenonympha pamphilus 
Euphydryas maturna 
Hyponephele lycaon 
Inachis io 
Issoria lathonia 
Lasiommata maera 
Limenitis camilla 
Melanargia galathea 
Melitaea athalia 
Melitaea cinxia 
Melitaea diamina 
Melitaea phoebe 
Minois dryas 
Neptis sappho 
Nymphalis polychloros 
Nymphalis xanthomelas 
Pararge aegeria 
Polygonia c-album 
Vanessa atalanta 
Vanessa cardui

Papilionidae
Iphiclides podalirius 
Papilio machaon  
Parnassius mnemosyne 
Zerynthia polyxena

Pieridae
Anthocharis cardamines 
Colias chrysotheme 
Colias croceus 
Colias erate 
Colias hyale 
Euchloe ausonia 
Leptidea sinapis 
Leptidea morsei 
Pieris brassicae 
Pontia chloridice 
Pontia daplidice 
Pieris napi 
Pieris rapae

Riodinidae
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

Молі

Adelidae
Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Alucitidae
Alucita desmodactyla Zeller, 1847

Blastobasidae
Blastobasis phycidella (Zeller, 1839)

Chimabachidae
Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Cosmopterigidae
Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
Eteobalea intermediella (Riedl, 1966)
Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)
Pyroderces caesaris Gozmany, 1957
Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Crambidae
Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)
Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
Crambus perlella (Scopoli, 1763)
Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
Eurrhypis cacuminalis (Eversmann, 1843)
Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
Evergestis politalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Evergestis sophialis (Fabricius, 1787)
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
Loxostege virescalis (Guenee, 1854)
Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
Pyrausta falcatalis Guenee, 1854
Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
Udea hamalis (Thunberg, 1788)
Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)

Elachistidae
Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
Depressaria dictamnella (Treitschke, 1835)
Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)

Epermeniidae
Ochromolopis zagulajevi Budashkin & Satshkov, 1991

Erebidae
 (Ragusa, 1904)
Amata phegea (Linnaeus, 1758)
Arctia caja (Linnaeus, 1758)
Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
Arctia villica (Linnaeus, 1758)
Arytrura musculus (Menetries, 1859)
Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1808)
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
Calymma communimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala conversa (Esper, 1783)
Catocala dilecta (Hübner, 1808)
Catocala disjuncta (Geyer, 1828)
Catocala diversa (Geyer, 1828)
Catocala electa (Vieweg, 1790)
Catocala elocata (Esper, 1787)
Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
Catocala hymenaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
Catocala puerpera (Giorna, 1791)
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
Diaphora mendica (Clerck, 1759)
Drasteria cailino (Lefebvre, 1827)
Dysauxes ancilla (Linnaeus, 1767)
Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
Eilema complana (Linnaeus, 1758)
Eilema depressa (Esper, 1787)
Eilema griseola (Hübner, 1803)
Eilema lurideola (Zincken, 1817)
Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
Eublemma amoena (Hübner, 1803)
Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 (Hübner, 1808)
Eublemma polygramma (Duponchel, 1842)
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euclidia mi (Clerck, 1759)
Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
Euclidia triquetra (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
Euproctis similis (Fuessly, 1775)
Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
Hypena lividalis (Hübner, 1796)
 (Hübner, 1796)
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lygephila lusoria (Linnaeus, 1758)
Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
Lygephila procax (Hübner, 1813)
Lygephila viciae (Hübner, 1822)
Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
Miltochrista miniata (Forster, 1771)
Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
Ocnogyna parasita (Hübner, 1790)
 (Herrich-Schäffer, 1851)
Orgyia dubia (Tauscher, 1806)
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
Pechipogo plumigeralis Hübner, 1825
Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 (Staudinger, 1870)
Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
Spilosoma urticae (Esper, 1789)
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)
Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)
Zanclognatha zelleralis (Wocke, 1850)
Zekelita antiqualis (Hübner, 1809)

Euteliidae
Eutelia adulatrix (Hübner, 1813)

Gelechiidae
 Bidzilya, 2002

Geometridae
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1767)
 (Herrich-Schäffer, 1855)
 (Esper, 1787)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1813)
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
Cidaria fulvata (Forster, 1771)
Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)
Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
Idaea degeneraria (Hübner, 1799)
 (Hübner, 1799)
Idaea seriata (Schrank, 1802)
 (Hübner, 1825)
Lithostege farinata (Hufnagel, 1767)
Lithostege griseata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758)
Melanthia procellata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
Minoa murinata (Scopoli, 1763)
Nothocasis sertata (Hübner, 1817)
Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
Schistostege nubilaria (Hübner, 1799)
Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 (Boisduval, 1840)
Scotopteryx bipunctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
Timandra comae Schmidt, 1931
Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Gracillariidae
 (Thunberg, 1794)
 (Reutti, 1853)
 (Hübner, 1796)
 (Hübner, 1813)
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 (Zeller, 1847)
Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 (Zeller, 1850)
 (Frey, 1863)
Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 (Zeller, 1850)
 (Duponchel, 1843)
 (Zeller, 1839)
 (Fabricius, 1781)
 (Herrich-Schäffer, 1855)
 (Nicelli, 1851)
 (Hübner, 1796)
 (Bouche, 1834)
 (Zeller, 1846)
 (Linnaeus, 1761)
 (Zeller, 1846)
 (Le Marchand, 1936)
 (Fabricius, 1781)
 (Zeller, 1846)
 (Zeller, 1839)
 (Stainton, 1851)
 (Frey, 1856)
 (Treitschke, 1833)
 (Gerasimov, 1933)
 (Zeller, 1839)
 (Linnaeus, 1758)
 (Zeller, 1846)
 (Frey, 1855)
 (Zeller, 1846)
 (Haworth, 1828)
 (Schleich, 1867)

Lecithoceridae
 (Duponchel, 1836)
 (O. G. Costa, 1832)

Momphidae
Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)

Nepticulidae
 (Frey, 1858)
 (Herrich-Schäffer, 1855)
 (Stainton, 1857)
 (Groschke, 1944)
 (Toll, 1934)
 (Haworth, 1828)
 (Staudinger, 1871)
 (Goeze, 1783)
 (Fabricius, 1775)
 (Heinemann, 1862)
 (Frey, 1856)
 (Heyden, 1858)
 (Hübner, 1796)
 (Zeller, 1839)
 (Herrich-Schäffer, 1855)
 (Frey, 1858)
 (Stainton, 1854)
 (Stainton, 1855)
 (Herrich-Schäffer, 1860)
 (Fologne, 1860)

Noctuidae
 (Hufnagel, 1766)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1766)
 (Scopoli, 1763)
 (Tauscher, 1809)
 (Esper, 1798)
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1767)
 (Hübner, 1813)
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1789)
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 (Clerck, 1759)
 (Esper, 1786)
 (Hübner, 1799)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Clerck, 1759)
 (Hübner, 1809)
 (Hübner, 1803)
 (Hufnagel, 1766)
 (Esper, 1790)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 Boisduval, 1840
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1766)
 Boisduval, 1829
Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1824)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Freyer, 1830)
 (Linnaeus, 1761)
 Rungs, 1949
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Fabricius, 1787)
Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 (Fabricius, 1787)
 (Clerck, 1759)
 (Linnaeus, 1761)
 (Boisduval, 1829)
 (Christoph, 1887)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 (Haworth, 1809)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Freyer, 1846
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Haworth, 1809)
 (Hübner, 1809)
 (Esper, 1788)
 (Hufnagel, 1766)
 (Esper, 1788)
 (Hübner, 1813)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Haworth, 1809)
 (Hübner, 1808)
 (Hübner, 1808)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Staudinger, 1892)
Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Haworth, 1809)
 (Linnaeus, 1761)
 (Esper, 1785)
 (Fabricius, 1776)
 (Boursin, 1954)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1813)
 Christoph, 1885
 (Hufnagel, 1766)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hufnagel, 1766)
 (Esper, 1788)
 (Hufnagel, 1766)
 Scopoli, 1763
 Parenzan, 1981
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1785)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Tauscher, 1806)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1789)
 (Linnaeus, 1758)
 (Eversmann, 1842)
 (Freyer, 1836)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1791)
 (Scopoli, 1763)
 (Linnaeus, 1761)
 (Hübner, 1813)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1767)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1767)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Staudinger, 1878)
 (Hübner, 1803)
 (Hübner, 1803)
 (Fabricius, 1775)
 (Linnaeus, 1761)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Fischer von Waldheim, 1840
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eversmann, 1837
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 Boisduval, 1840
 (Villers, 1789)
Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Boisduval, 1840
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Fabricius, 1775)
 (Scopoli, 1763)
 (Clerck, 1759)
 (Hufnagel, 1766)
 (Linnaeus, 1758)
 (Esper, 1789)
 (Warren, 1913)
 (Hübner, 1822)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (F. Schmidt, 1859)
 (Fabricius, 1775)
 (Vieweg, 1790)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1808)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Fabricius, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1790)
 (Esper, 1788)
 (Eversmann, 1847)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1789)
 (Christoph, 1885)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Eversmann, 1842)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Staudinger, 1870)
 Boursin, 1928
 (Lederer, 1857)
 (Linnaeus, 1761)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Guenee, 1852)
 (Esper, 1789)
 (Esper, 1789)
 (Esper, 1790)
 (Fabricius, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1761)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1822)
 (Osthelder, 1933)
 (Borkhausen, 1792)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Esper, 1788)
 (Boisduval, 1829)
 (Boisduval, 1833)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hübner, 1809)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Butler, 1878
 Freyer, 1838
 Graslin, 1855
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hübner, 1808)
 (Zetterstedt, 1839)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Goeze, 1781)
 (Esper, 1789)
 (Linnaeus, 1761)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hübner, 1809)
 (Hübner, 1824)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1813)
 (Hübner, 1808)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hübner, 1809)
 (Esper, 1794)
 (Haworth, 1809)
 (Linnaeus, 1761)
 (Hübner, 1803)
 (Duponchel, 1827)
 (Borkhausen, 1792)
 (Hufnagel, 1766)
 (Fabricius, 1787)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hufnagel, 1766)
 (Haworth, 1809)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Stephens, 1850)
Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1767)
 (Linnaeus, 1761)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1803)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Esper, 1790)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Osbeck, 1778)
 (Linnaeus, 1758)
 (Boisduval, 1840)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Fabricius, 1787)
 (Linnaeus, 1767)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1808)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Treitschke, 1825)
Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 (Hübner, 1808)
 (Haworth, 1809)
 (Boisduval, 1840)
 (Boisduval, 1840)
 (Treitschke, 1835)
 (Linnaeus, 1758)
 Hübner, 1813
 (Hübner, 1790)
 Denis & Schiffermuller, 1775
 (Hufnagel, 1766)
 (Linnaeus, 1758)
 (Thunberg, 1784)
 (Forster, 1771)
 (Freyer, 1831)
 (Linnaeus, 1761)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Borkhausen, 1792)
 (Hübner, 1803)
 Vieweg, 1790
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1809)
 (Fabricius, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Fabricius, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Linnaeus, 1758)
 (Fabricius, 1787)
 (Hufnagel, 1766)
 (Scopoli, 1763)
Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Goeze, 1781)
 (Hübner, 1817)
 (Hübner, 1808)
Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1808)
 (Rambur, 1833)
 (Linnaeus, 1758)
 (Grote, 1873)
 (Hufnagel, 1766)
 (Clerck, 1759)
 (Hufnagel, 1766)
 (Fabricius, 1787)
 (Linnaeus, 1761)
 (Esper, 1787)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Hübner, 1803)
 (Hufnagel, 1766)
 (Eversmann, 1854)
 (Staudinger, 1870)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Curtis, 1828)
 (Fabricius, 1775)
 (Goeze, 1781)
 (Lederer, 1853)
 (Esper, 1790)
 (Goeze, 1781)
 Freyer, 1838
Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Poda, 1761)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1813)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Eversmann, 1846)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hufnagel, 1766)
 (Borkhausen, 1792)
 Osthelder, 1933
 (Esper, 1788)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1813)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hübner, 1813)

Nolidae
 (Fuessly, 1775)
 (Linnaeus, 1761)
 (Fabricius, 1787)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Hübner, 1796)
 (Hübner, 1793)
 (Herrich-Schäffer, 1847)
 (Linnaeus, 1758)
 (Krulikovsky, 1904)
 (Scopoli, 1772)
 (Linnaeus, 1758)

Notodontidae
Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Hufnagel, 1766)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 (Fabricius, 1775)
 (Hübner, 1803)
 (Linnaeus, 1758)
 (Goeze, 1781)
Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 (Clerck, 1759)
 (Clerck, 1759)
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)
 (Treitschke, 1834)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
Thaumetopoea processionea (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae
 (Zeller, 1850)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Scopoli, 1763)
 (Linnaeus, 1758)

Pterophoridae
 (Linnaeus, 1758)
 (Linnaeus, 1758)

Pyralidae
 Staudinger, 1859
 (Linnaeus, 1758)
 Joannis, 1932
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Staudinger, 1881
 (Hübner, 1799)
 (Fabricius, 1775)
 (Linnaeus, 1758)
 (Duponchel, 1836)
 (Zeller, 1843)
 Denis & Schiffermuller, 1775
 (Herrich-Schäffer, 1849)
 (Esper, 1794)

Scythrididae
 (Zeller, 1847)
 (O. Hofmann, 1889)
 (Zeller, 1839)
 (Zeller, 1855)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Tengstrom, 1848)
 (Mann, 1861)
 (Haworth, 1828)
 Bengtsson, 1977
 (Zeller, 1855)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Fabricius, 1775)
 (Zeller, 1855)
 (Haworth, 1828)
 Rebel, 1938
 (Zeller, 1839)
 (Moschler, 1866)
 (Zeller, 1839)
 (Zeller, 1870)
 (Felder & Rogenhofer, 1875)
 (Heinemann, 1876)

Sesiidae
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Kautz, 1927
 (Rottemburg, 1775)
 (Clerck, 1759)
 (Borkhausen, 1789)
 (Clerck, 1759)
 (Linnaeus, 1761)

Sphingidae
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 A. Bang-Haas, 1912
Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
Hyles hippophaes (Esper, 1789)
Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
Marumba quercus (Denis & Schiffermuller, 1775)
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

Thyrididae
 (Scopoli, 1763)

Tineidae
 (Lucas, 1956)
Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 (Stainton, 1849)
 (Petersen, 1962)

Tischeriidae
 (Duponchel, 1843)

Tortricidae
Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 (Frolich, 1828)
 Linnaeus, 1758

Zygaenidae
 (Hübner, 1813)
 (Linnaeus, 1758)
 (Jordan, 1907)
 (Staudinger, 1862)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 (Bayle-Barelle, 1808)
Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 (Esper, 1800)
 (Esper, 1789)
Zygaena laeta (Hübner, 1790)
 Ochsenheimer, 1808
 (Brunnich, 1763)
 Ochsenheimer, 1808
 (Linnaeus, 1767)
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 (Scheven, 1777)
 (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Reiss, 1921
 (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання
Fauna Europaea

Списки:Молдова
Фауна Молдови
м